Scénario peut faire référence à :
 Au cinéma ou à la télévision, un scénario est un écrit destiné à être ensuite mis en image.
En informatique, un scénario décrit un ensemble d'interactions possibles entre des utilisateurs et des systèmes.
 Scénario de bande dessinée
 Scénario de jeu de rôle
 Scénario de jeu vidéo
 Scénario est une émission de télévision québécoise de téléthéâtre, diffusée à partir du  à la Télévision de Radio-Canada.
 En psychologie, un scénario est un processus mental récurrent aboutissant à un passage à l'acte ou à l'expression d'un état affectif particulier. Exemples : scénario d'une crise, d'une phobie, scénario obsessionnel…
 En biologie de l'évolution, un  est un modèle spéculatif non testable qui combine en un récit inductif différents paramètres retenus pour expliquer une configuration particulière d'événements évolutifs.
 Dans le domaine de l'énergie, un scénario est un modèle de politique énergétique basé sur des données statistiques et visant à anticiper l'évolution de la production et de la consommation d'énergie. Exemple en France : le scénario Négawatt.
 Dans le langage populaire, un scénario désigne des ornières dans le comportement quotidien. Il se rapproche alors du sens de rituel comme dans un scénario de séduction.
Scenario, un film court métrage, réalisé en 2018 par Alex Avella et Alessandro De Leo

Voir aussi 
 , ensemble des techniques de mise en scène ou d'écriture pour le spectacle vivant, le théâtre ou le cinéma.

Notes et références